Bon Marché steht für:

 Au Bon Marché, Schweizer Einzelhandelsunternehmen
 Le Bon Marché, Pariser Kaufhaus